Штерк — фамилия:

 Штерк, Карой (1881—1946) — венгерский шахматист.
 Штерк, Клаус (род. 1958) — немецкий футбольный тренер.
 Штерк, Юрий (род. 1962) – болгарский дипломат, посол, юрист-международник

Составная фамилия:
 Кнотько-Штерк, Владислав Михайлович (род. 1995) — белорусский футболист.

Примечания